Nederland
 Sint-Ludgeruskerk (Balk)
 Sint-Ludgeruskerk (Bant); Nu de Bantsiliek
 Sint-Ludgeruskerk (Doornspijk)
 Sint-Ludgeruskerk (Dronten)
 Sint-Ludgeruskerk (Loenen aan de Vecht)
 Sint-Ludgeruskerk (Neerrepen)
 Ludgeruskerk (Oldehove)
 Sint-Ludgeruskerk (Utrecht)
België
Sint-Ludgeruskerk (Zele)
Duitsland
 Sint-Ludgeruskerk (Billerbeck)
 Sint-Ludgeruskerk (Elte)
 Sint-Ludgeruskerk (Essen)
 Sint-Liudgerkerk (Münster), een van de oudste rooms-katholieke kerkgebouwen in de Duitse stad Münster
 Sint-Ludgeruskerk (Münster-Albachten)
 Sint-Ludgeruskerk (Nordhorn)
 Sint-Liudgerkerk (Norden), een middeleeuwse kerk in Norden in Oost-Friesland in Duitsland

Zie ook
Liudgerkerk

Ludgeruskerk